Erik Hansen (militair) (1889-1967), Duits generaal in de Tweede Wereldoorlog
 Erik Hansen (voetballer) Deens voetballer
 Erik Hansen (kanovaarder) (1939-2014), Deens kanovaarder
 Erik Hansen (zeiler) (1945), Deens zeiler